Jacques Godin peur désigner :
 Jacques Godin (1930-2020), acteur québécois ;
 Jacques Godin (1956-), peintre français.